Mathieu Dandenault, kanadski hokejist, * 3. februar 1976, Sherbrooke, QC, Kanada.

Dandenault je bil leta 1994 kot 49. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1995/96. V klubu je ostal devet zaporednih sezon, trikrat pa je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1996/97, 1997/98 in 2001/02. V sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi lock-outa ni potekala, je igral v italijanski ligi za A&O Asiago. Med sezonama 2005/06 in 2008/09 je bil član kluba Montreal Canadiens, v sezoni 2009/10 pa Hartford Wolf Pack v ligi AHL, toda klub mu po preizkusnem obdobju ni podaljšal pogodbe. Septembra 2010 je javnost obvestil o svoji upokojitvi. V ligi NHL je skupno odigral 868 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 68 golov in 135 podaj, ter 83 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in osem podaj.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvo 2003, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, sam pa je na prvenstvu dosegel dva gola in tri podaje na devetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Gloucester
| OMHA
| 90/91
|
| 44
| 52
| 50
| 102
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vanier
| OJHL
| 91/92
|
| 33
| 27
| 31
| 58
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gloucester
| OJHL
| 91/92
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gloucester
| OJHL
| 92/93
|
| 52
| 14
| 28
| 42
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sherbrooke Faucons
| QMJHL
| 93/94
|
| 67
| 17
| 36
| 53
|
| 67
|
| 12
| 4
| 10
| 14
|
| 12
|-
| Sherbrooke Faucons
| QMJHL
| 94/95
|
| 67
| 37
| 70
| 107
|
| 76
|
| 7
| 1
| 7
| 8
|
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
|
| 34
| 5
| 7
| 12
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 95/96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 65
| 3
| 9
| 12
| -10
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 68
| 5
| 12
| 17
| +5
| 43
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 75
| 4
| 10
| 14
| +17
| 59
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 6
| 12
| 18
| -12
| 20
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 73
| 10
| 15
| 25
| +11
| 38
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 8
| 12
| 20
| -5
| 44
|
| 23
| 1
| 2
| 3
| +7
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 74
| 4
| 15
| 19
| +25
| 64
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 65
| 3
| 9
| 12
| +9
| 40
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 04/05
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 5
| 15
| 20
| +8
| 83
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +1
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 06/07
|
| 68
| 2
| 6
| 8
| -8
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 07/08
|
| 61
| 9
| 5
| 14
| -11
| 34
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 08/09
|
| 41
| 4
| 8
| 12
| 
| 17
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 09/10
|
| 19
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1179
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 360
| bgcolor="#7FFF00" | 581
| bgcolor="#7FFF00" | +33
| bgcolor="#7FFF00" | 808
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Zmagovalci Stanleyjevega pokala